Verrasztó ist der Familienname folgender Personen: 

 Dávid Verrasztó (* 1988), ungarischer Schwimmer
 Evelyn Verrasztó (* 1989), ungarische Schwimmerin
 Gabriella Verrasztó (* 1961), ungarische Schwimmerin
 Zoltán Verrasztó (* 1956), ungarischer Schwimmer, Vater von Dávid und Evelyn, Bruder von Gabriella